A Orquestra dos Filmes de Bebelsberg Alemães é uma orquestra sinfônica baseada em Potsdam, Alemanha. A orquestra foi fundada em 1993 por Klaus Peter Beyer. O atual maestro chefe da orquestra é Scott Lawton, que assumiu o posto em 1999.

Ver também

 Lista de orquestras

Orquestras da Alemanha
Potsdam